Pauline Betz ha battuto in finale Louise Brough 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Louise Brough (finale)

  Pauline Betz (Campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1942